Guoyuan bezeichnet:

 Guoyuan (Changsha) (果园镇), Großgemeinde im Kreis Changsha in der chinesischen Provinz Hunan
 Guoyuan (Rugao) (郭园镇), Großgemeinde der Stadt Rugao in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Guoyuan (Suzhou) (果园镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Suzhou in der chinesischen Provinz Gansu
 Guoyuan (Dongxiang) (果园乡), Gemeinde im Autonomen Kreis der Dongxiang in der chinesischen Provinz Gansu
 Guoyuan (Gaizhou) (果园乡), Gemeinde der Stadt Gaizhou in der chinesischen Provinz Liaoning
 Guoyuan (Huili) (果元乡), Gemeinde im Kreis Huili in der chinesischen Provinz Sichuan
 Guoyuan (Jiuzhaigou) (郭元乡), Gemeinde im Kreis Jiuzhaigou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Guoyuan (Lubei) (果园乡), Gemeinde im Stadtbezirk Lubei in der chinesischen Provinz Hebei
 Guoyuan (Mianchi) (果园乡), Gemeinde im Kreis Mianchi in der chinesischen Provinz Henan
 Guoyuan (Miyun) (果园街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Miyun der chinesischen Hauptstadt Peking